Салитриљо има више значења:

 Салитриљо (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Салитриљо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салитриљо, Ла Пресита (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Салитриљо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салитриљо (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салитриљо (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салитриљо (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салитриљо (Веветока), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Салитриљо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Салитриљо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Салитриљо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салитриљо, Пила де Перос (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салитриљо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салитриљо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салитриљо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салитриљо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салитриљо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салитриљо (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитриљо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитриљо (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитриљо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитриљо (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Салитриљо (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Салитриљо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику